Pennington County er navnet på 2 counties i USA:

 Pennington County, Minnesota
 Pennington County, South Dakota